Conteville pode se referir a:
 Conteville (Calvados)
 Conteville (Eure)
 Conteville (Oise)
 Conteville (Sena Marítimo)
 Conteville (Somme)

Desambiguações de topônimos